L'édition féminine 2019 du tournoi de tennis de Bois-le-Duc se déroule du 10 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Alison Riske remporte le tournoi en simple, Shuko Aoyama et Aleksandra Krunić celui en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de la Suissesse Belinda Bencic, des Américaines Danielle Collins et Amanda Anisimova, de la Lettonne Jeļena Ostapenko, de l'Allemande Andrea Petkovic, de la Chinoise Zheng Saisai et de la Croate Petra Martić. Elles sont respectivement remplacées par Kristýna Plíšková, Karolína Muchová, Anna Kalinskaya, Johanna Larsson, Mona Barthel, Fiona Ferro et Christina McHale.

Lauréates 
En simple, Alison Riske remporte son deuxième titre en battant en finale la Néerlandaise Kiki Bertens.

En double, Shuko Aoyama et Aleksandra Krunić remportent leur premier titre ensemble en battant en finale Lesley Kerkhove et Bibiane Schoofs. Il s'agit de leur  et  dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bois-le-Duc (ATP 2019)
 Tournoi de tennis de Bois-le-Duc
 Saison 2019 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2019
Bois le Duc
Sport aux Pays-Bas en 2019
Tennis en juin 2019